Филипп Егорович Михеев ( — ) — советский партийный деятель.

Биография 
Уроженец дер. Черноярово Тверской губернии. С 1923 года учился в губернской совпартшколе Пскова. В 1924 — 1926 годах служил в Красной Армии. После демобилизации работал на Лесобумажном комбинате в Невской Дубровке в Ленинградской области.

С 1932 года на партийной работе. С 1936 года занимал пост заместителя секретаря, после — первого секретаря Детскосельского (Пушкинского) райкома ВКП(б) Ленинградской области. В 1941 — 1949 годах был управляющим делами Ленинградского горкома и обкома ВКП(б). Был активным участником обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Окончил Педагогический институт имени А. Герцена.

Был арестован 5 августа 1949 года по «Ленинградскому делу». Осужден Военной коллегией Верховного Суда СССР 30 сентября 1950 года по статье 58-1 «а», 58-7, 58-11 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы. Содержался во Владимирской тюрьме. Был освобожден в 1954 году и реабилитирован.

Занимался хозяйственной работой. В 1967 году вышел на пенсию.

Литература 
 Судьбы людей. «Ленинградское дело» / Сост. А. П. Смирнов; Государственный музей политической истории России. — СПб.: Норма, 2009. — 208, [16] с. — 2 000 экз. — ISBN 978-5-87857-158-6. (в пер.)

Ссылки 
 Михеев Филипп Егорович

Выпускники Российского государственного педагогического университета
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Репрессированные по «Ленинградскому делу»
Заключённые Владимирского централа